

Споффорд — місто, штат Техас
 Споффорд — селище, штат Нью-Гемпшир